Amphisbaena es un género de reptiles anfisbenios de la familia Amphisbaenidae, comúnmente conocida como culebras de dos cabezas, morrona o lagartijas gusano.

Descripción 
El cuerpo de estas especies es cilíndrico, su cola es corta y redondeada sin presentar una marcada diferenciación con el resto del cuerpo, carecen de patas, la cabeza es también redondeada poco diferenciada y presenta ojos pequeños semiocultos debajo de la piel, los oídos no presentan orificio al exterior. La piel del cuerpo está formada por anillos los cuales se subdividen en pequeñas escamas cuadradas.

Distribución 
Las especies de este género se encuentran en América del Sur, el Caribe y Panamá.

Hábitat 
Las especies de Amphisbaena viven la mayor parte de su vida enterrados, excavando túneles con el propósito de conseguir su alimento. Su dieta se compone de insectos y otros pequeños invertebrados que habitan en el suelo.

Especies 
Se reconocen las siguientes 108 especies:
 Amphisbaena absaberi (Strüssmann & Carvalho, 2001)
 Amphisbaena acrobeles  (Ribeiro, Castro-Mello & Nogueira, 2009)
 Amphisbaena alba (Linnaeus, 1758)
 Amphisbaena albocingulata Boettger, 1855
 Amphisbaena amazonica Vanzolini, 1951
 Amphisbaena anaemariae (Vanzolini, 1997)
 Amphisbaena angustifrons Cope, 1861
 Amphisbaena anomala  (Barbour, 1914)
 Amphisbaena arda (Rodrigues, 2003)
 Amphisbaena arenaria (Vanzolini, 1991)
 Amphisbaena bagual Ribeiro, Santos & Zaher, 2015
 Amphisbaena bahiana Vanzolini, 1964
 Amphisbaena bakeri (Stejneger, 1904)
 Amphisbaena barbouri Gans & Alexander, 1962
 Amphisbaena bassleri Vanzolini, 1951
 Amphisbaena bedai (Vanzolini, 1991)
 Amphisbaena bilabialata  (Stimson, 1972)
 Amphisbaena bolivica (Mertens, 1929)
 Amphisbaena borelli Peracca, 1897
 Amphisbaena brasiliana  (Gray, 1865)
 Amphisbaena brevis Strüssmann & Mott, 2009
 Amphisbaena caeca (Cuvier, 1829)
 Amphisbaena caiari Teixeira Jr, Da Vechio, Neto & Rodrigues, 2014
 camura (Cope, 1862)
 Amphisbaena carlgansi Thomas & Hedges, 1998
 Amphisbaena carli Pinna, Mendonça, Bocchiglieri y Fernandes 2010
 Amphisbaena carvalhoi (Gans, 1965)
 Amphisbaena caudalis Cochran, 1928
 Amphisbaena cayemite Thomas & Hedges, 2006
 Amphisbaena cegei Montero, Sáfadez & Álvarez, 1997
 Amphisbaena cerradensis (Ribeiro, Vaz-Silva & Santos Jr, 2008)
 Amphisbaena crisae (Vanzolini, 1997)
 Amphisbaena cubana Gundlach & Peters, 1879
 Amphisbaena cuiabana (Strüssmann & Carvalho, 2001)
 Amphisbaena cunhai (Hoogmoed & Ávila-Pires, 1991)
 Amphisbaena darwini (Duméril & Bibron, 1839)
 Amphisbaena dubia (L. Müller, 1924)
 Amphisbaena fenestrata (Cope, 1861)
 Amphisbaena frontalis (Vanzolini, 1991)
 Amphisbaena fuliginosa (Linnaeus, 1758)
 Amphisbaena gonavensis Gans & Alexander, 1962
 Amphisbaena gracilis Sthauch, 1881
 Amphisbaena hastata Vanzolini, 1991
 Amphisbaena heathi Schmidt, 1936
 Amphisbaena heterozonata Burmeister, 1861
 Amphisbaena hiata Montero & Céspedez, 2002
 Amphisbaena hogei Vanzolini, 1950
 Amphisbaena hyporissor Thomas, 1965
 Amphisbaena ibijara Rodrigues, Andrade & Lima, 2003
 Amphisbaena ignatiana Vanzolini, 1991
 Amphisbaena infraorbitale (Berthold, 1859)
 Amphisbaena innocens Weinland, 1862
 Amphisbaena kingii (Bell, 1833)
 Amphisbaena kisteumacheri (Porto, Soares & Caramaschi, 2000)
 Amphisbaena kraoh (Vanzolini, 1971
 Amphisbaena leali Thomas & Hedges, 2006
 Amphisbaena leeseri Gans, 1964
 Amphisbaena leucocephala Peters, 1878
 Amphisbaena littoralis Roberto, Brito & Ávila, 2014
 Amphisbaena lumbricalis Vanzolini, 1996
 Amphisbaena manni Barbour, 1914
 Amphisbaena maranhensis Gomes & Maciel, 2012
 Amphisbaena maximus (Ribeiro, Nogueira, Cintra, Da Silva & Zaher, 2011)
 Amphisbaena medemi Gans & Mathers, 1977
 Amphisbaena mensae Castro-Mello, 2000

 Amphisbaena mertensii Strauch, 1881
 Amphisbaena metallurga Costa, Resende, Teixera, Vechio & Clemente, 2015
 Amphisbaena microcephalum (Wagler, 1824)
 Amphisbaena miringoera Vanzolini, 1971
 Amphisbaena mitchelli Procter, 1923
 Amphisbaena munoai Klappenbach, 1966
 Amphisbaena myersi Hoogmoed, 1988
 Amphisbaena neglecta Dunn & Piatt, 1936
 Amphisbaena nigricauda Gans, 1966
 Amphisbaena occidentalis Cope, 1876
 Amphisbaena octostegum (Duméril, 1851)
 Amphisbaena pericensis Noble, 1921
 Amphisbaena persephone Pinna, Mendonça, Bocchiglieri & Fernandes, 2014
 Amphisbaena plumbea Gray, 1872
 Amphisbaena polygrammica Werner, 1900
 Amphisbaena polystegum (Duméril, 1851)
 Amphisbaena pretrei Duméril & Bibron, 1839
 Amphisbaena prunicolor Cope, 1885
 Amphisbaena ridleyi (Boulenger, 1890)
 Amphisbaena roberti Gans, 1964
 Amphisbaena rozei Lancini, 1963
 Amphisbaena sanctaeritae Vanzolini, 1994
 Amphisbaena saxosa (Castro-Mello, 2003)
 Amphisbaena schmidti Gans, 1964
 Amphisbaena scutigerum Hemprich, 1820
 Amphisbaena silvestrii Boulenger, 1902
 Amphisbaena slateri Boulenger, 1907
 Amphisbaena slevini Schmidt, 1938
 Amphisbaena spurelli Boulenger, 1915
 Amphisbaena steindachneri Strauch, 1881
 Amphisbaena stejnegeri Ruthven, 1922
 Amphisbaena supernumeraria Mott, Rodrigues y Dos Santos 2009
 Amphisbaena talisiae anzolini, 1995
 Amphisbaena townsendi Stejneger, 1911

 Amphisbaena trachura Cope, 1885
 Amphisbaena tragorrhectes Vanzolini, 1971
 Amphisbaena uroxena Mott, Rodrigues, de Freitas & Silva, 2008
 Amphisbaena vanzolinii Gans, 1963
 Amphisbaena varia Laurenti, 1768
 Amphisbaena vermicularis Wagler, 1824
 Amphisbaena wiedi Vanzolini, 1951
 Amphisbaena wuchereri (Peters, 1879)
 Amphisbaena xera (Thomas, 1966)

Referencias

Enlaces externos 

 BioLib: Genus tropical worm lizards Amphisbaena Linnaeus, 1758

 
Géneros de reptiles